(« mâchoire courbée ») est un genre de ptérosaure de la famille des Campylognathoididae datant du Jurassique inférieur. Il a été découvert en Allemagne. Son envergure n'atteignait pas plus de .

Espèces 
Seules trois espèces sont connues :
 Campylognathoides zitteli (espèce type), Plieninger, 1894 ;
 Campylognathoides liasicus, Quenstedt, 1858 ;
 Campylognathoides indicus, Jain, 1974.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Campylognathoididae
Ptérosaure du Jurassique inférieur
Ptérosaure d'Europe
Paléontologie en Allemagne
Taxon fossile décrit en 1858
Taxon fossile décrit en 1894
Taxon fossile décrit en 1967
Taxon fossile décrit par Oskar Kuhn